Álvaro Martín puede referirse a:

 Álvaro Martín Uriol (1994-), atleta español.
 Álvaro Martín Sanz (1989-), cineasta y profesor español.
 Álvaro Martín de Frías (2001-), futbolista español.
 Álvaro Martín, comentarista puertorriqueño.

